Oppido Lucano – comune italiano in provincia di Potenza.
Oppido Mamertina – comune italiano in provincia di Reggio Calabria.
Oppido – nell'antica Roma era una città fortificata corrispondente alle medievali castrum.
Oppido – frazione del comune di Lioni, provincia di Avellino.